Prohorov ali Prohorova [prohórov/prohórova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Pogost ruski priimek (), ki izvira iz moškega imena Prohor (Про́хор) > : prohōréō – iti naprej.

Prohorov 

 Aleksander Prohorov
 Aleksander Aleksandrovič Prohorov (1918 – 1998), sovjetski častnik, heroj Sovjetske zveze
 Aleksander Anatoljevič Prohorov (1941 – 2001), ruski hokejist, vratar
 Aleksander Mihajlovič Prohorov (1916 – 2002), ruski fizik in enciklopedist, nobelovec
 Aleksander Vladimirovič Prohorov (1946 – 2005), ruski nogometaš in trener
 Aleksej Nikolajevič Prohorov (1923 – 2002), ruski vojaški pilot, generalmajor letalstva, dvakratni heroj Sovjetske zveze
 Vitalij Vladimirovič Prohorov (* 1966), ruski hokejist
 Vladimir Prohorov
 Vladimir Sergejevič Prohorov (* 1984), ruski sankač
 Vladimir Sergejevič Prohorov (* 1947), ruski trener streljanja na glinaste golobe
 Jurij Prohorov
 Jurij Aleksandrovič Prohorov (* 1929), ruski fizik
 Jurij Vasiljevič Prohorov (1929 – 2013), ruski matematik

Prohorova 

 Jelena Vladimirovna Prohorova (* 1978), ruska lahkoatletka, sedmerobojka

Glej tudi 

 Prokhorov

Sklici